Jannik Bjerrum er navnet på flere personer:

 Jannik Bjerrum (øjenlæge) (1851-1920) – dansk øjenlæge og professor (Jannik Petersen Bjerrum)
 Jannik Bjerrum (kemiker) (1909-1992) – dansk kemiker og professor, sønnesøn af den foregående